Anne Van Hout (1944- ), écrivaine et neuropsychiatre belge ;
 Jan van Hout (1542-1609), poète et linguiste de la Renaissance néerlandaise ;
 Jan van Hout (1908-1945), cycliste et résistant néerlandais ;
 Joris Van Hout (1977- ), footballeur belge ;
 Kristof Van Hout (1987- ), joueur de football belge.